Alejandro Muñoz puede referirse a:

 Alejandro Muñoz (1922-2000), luchador mexicano, con nombre artístico Blue Demon;
 Alejandro Muñoz Pulpón (1967-), exciclista español.
 Alejandro Muñoz (19-), actor español recomocido por hacer películas como maléfico, el doctor pingüino de joven y hijo de Juan Carlos y archienemigo de alejandro millan  .